Company:

Музыка

Песни 
 «Company» (песня Джастина Бибера), 2015
 «Company» (песня Тинаше), 2016
 «Company» (песня из мюзикла «Company»)

Альбомы 
 Company (альбом Энди Берроуза), 2012
 Company (альбом The Drink), 2014

Музыкальные исполнители 
 Company (группа) — музыкальная группа из Бруклина

Театр 
 Company (мюзикл)

Другое 
 Company — английское воинское подразделение, соответствующее роте, сотне, центурии.
 Company (журнал) — ежемесячный британский журнал, посвящённый моде, знаменитостям и стилю жизни
 Company (роман) — роман Макста Барри (2006)

